Pianezzo ima više značenja:
 Pianezzo, Lecco
 Pianezzo, Modena
 Pianezzo, Reggio Emilia
 Pianezzo, Sondrio